Variable (von lateinisch variare „verändern, schwanken“) steht für:

 Variable (Logik), sprachliches Zeichen für beliebige Ausdrücke einer bestimmten Art
 Variable (Mathematik), Name für eine Leerstelle in einem logischen oder mathematischen Ausdruck
 Variable (Programmierung), abstrakter Behälter für eine Größe im Verlauf eines Rechenprozesses

Siehe auch:

 Cabo Variable
 Variabilität (Begriffsklärung)